Tenthredininae — підродина перетинчастокрилих комах родини Пильщики (Tenthredinidae).

Роди 
 Aglaostigma W. F. Kirby 1882
 Macrophya Dahlbom 1835
 Pachyprotasis Hartig 1837
 Perineura Hartig 1837
 Rhogogaster Konow 1884
 Sciapteryx Stephens 1835
 Siobla Cameron 1877
 Tenthredo Linnaeus 1758
 Tenthredopsis A. Costa 1859
 Ussurinus Malaise 1931

Посилання 
  Fauna Europaea  

Пильщики
Підродини комах